Abbey Road může být:

 Abbey Road – ulice v severozápadním Londýně
 Abbey Road – LP skupiny The Beatles
 Abbey Road Studios – nahrávací studia společnosti EMI nalézající se ve stejnojmenné ulici – v přeneseném významu se též používá pouze název Abbey Road
 Abbey Road – Povídková kniha Josefa Pecinovského na téma stejnojmenného alba od Beatles.